Tony Moore peut désigner :
 Tony Moore (1978-), un dessinateur américain ;, 
 Tony Moore (1958-), un auteur-compositeur-interprète britannique, claviériste, animateur radio et promoteur.